Lorenzi ist der Familienname folgender Personen:
 Benito Lorenzi (1925–2007), italienischer Fußballspieler
 Carlo Lorenzi (* 1974), italienischer Eishockeyspieler
 Diego Lorenzi (* 1939), italienischer römisch-katholischer Priester und Privatsekretär von Papst Johannes Paul I.
 Diego Fernando Lorenzi (* 1990), brasilianisch-italienischer Fußballspieler

 Grégory Lorenzi (* 1983), französischer Fußballspieler
 Paolo Lorenzi (* 1981), italienischer Tennisspieler
 Simon Lorenzi (* 1997), belgischer Sportkletterer 
 Stoldo Lorenzi († 1583), italienischer Bildhauer

Siehe auch:
 De Lorenzi